Шаян — село, Хустський район, Закарпатська область, Україна
 Шаян — село, Ариська міська адміністрація, Туркестанська область, Казахстан
 Шаян — міське селище, Наманганська область, Узбекистан